У́лица Косте́нко — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Костенко — улица в Липецке.

Украина 
 Улица Костенко — улица в Керчи.
 Улица Костенко — улица в Мелитополе.